Gaggini ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonio Gaggini (um 1465–vor 1536), schweizerisch-italienischer Bildhauer der Frührenaissance
 Bernardino Gaggini († 1560), schweizerisch-italienischer Bildhauer
 Fazio Gaggini (1520–1567), italienischer Bildhauer der Renaissance auf Sizilien 
 Giacomo Gaggini (1517–1598), Bildhauer der Renaissance auf Sizilien 
 Giovanni Gaggini († 1517), schweizerisch-italienischer Bildhauer
 Pace Gaggini oder Gagini (um 1470–nach 1521), schweizerisch-italienischer Bildhauer der Frührenaissance
 Vincenzo Gaggini (1527–1595), italienischer Bildhauer und Marmormosaizist der Renaissance auf Sizilien 

Siehe auch:

 Gagini